Shit steht für:

 Shit (Iran), einen Ort im Iran
 Haschisch im Jargon
 den früheren Namen der Band Scorefor
 den englischen Vulgärbegriff für Kot, siehe Scheiße
 Andrew Shit, Pseudonym des Musikproduzenten Anders Lindström
 S.H.I.T. – Die Highschool GmbH, einen Film

Siehe auch: